Васи́лий Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Василий Иванович (1905—1989) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Иванов, Василий Иванович (1901—1940) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Иванов, Василий Иванович (1894—1962) — советский генерал-лейтенант.
 Иванов, Василий Иванович (1896—1941) — советский генерал-майор.
 Иванов, Василий Иванович (1885—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Иванов, Василий Иванович (1904—1957) — 3-й и 2-й секретарь Калининского обкома ВКП(б).
 Иванов, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; поручик; 7 ноября 1916.